Los Juegos Mundiales de 1989 fue la tercera edición que se celebraron en 1989 en Karlsruhe, entonces parte de Alemania Occidental.

Medallero

Enlaces externos 
 Página oficial de la Asociación Internacional de los Juegos Mundiales (en inglés)

1989
Eventos multideportivos en 1989